Anthony Hamilton – ojciec i dawny menedżer Lewisa Hamiltona
 Anthony Hamilton – angielski snookerzysta
 Anthony Hamilton – amerykański wokalista R&B i soul
 Antony Hamilton – australijski aktor